Москвино — название населённых пунктов.

Латвия 
 Москвино — деревня в Латгалии (Латвия).

Россия 
 Москвино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Москвино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Москвино — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Москвино — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Москвино — деревня в Кочёвском районе Пермского края.
 Москвино — деревня в Псковском районе Псковской области.

Примечания